

Pessoas
K. K. Downing
Stewart Downing

Localidades

Downing (Missouri)
Downing (Wisconsin)

Desambiguação